Diese Liste gibt einen Überblick über alle Mitglieder der Beratenden Landesversammlung des Landes Rheinland-Pfalz (1946–1947).

Zusammensetzung

Präsidium 
 Präsident:  Ernst Albert Lotz (CDP/CDU) bis 2. Dezember 1946  Ludwig Reichert (CDP/CDU) seit 5. Dezember 1946
 Vizepräsidenten:  Franz Bögler (SPD)  Tobias Weber (CDP/CDU)
 Alterspräsident:  Wilhelm Rautenstrauch (LP)

Fraktionsvorsitzende 
 CDP/CDU-Fraktion  Peter Altmeier
 SPD-Fraktion  Hans Hoffmann
 KPD-Fraktion  Herbert Müller seit 21. November 1946
 SV/LP-Fraktion  Fritz Neumayer

Abgeordnete 

 
Landtag, Mitglieder, Beratende Landesversammlung
Französische Besatzungszone